W Polsce 
 Mosina – miasto w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Mosina 
 Mosina – dawna gromada
 Mosina – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Witnica 
 Mosina – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Dobrzany 
 Mosina – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek

Inne:
 Mosina – stacja kolejowa

Zobacz też 
 Mosina Pomorska
 Mosina Pożegowo